Das letzte Opfer steht für:

 Das letzte Opfer (Ostrowski), Theaterstück von Alexander Ostrowski (1878)
 Das letzte Opfer (1975), Spielfilm von Pjotr Jefimowitsch Todorowski
 Das letzte Opfer (2017), Originaltitel Het Tweede Gelaat, Spielfilm von Jan Verheyen
 Solo für Weiss – Das letzte Opfer, deutscher Kriminalfilm von Esther Bialas (2021)